Urzhar kan syfta på:

Geografi

Kazakstan 

 Ürzhar Aūdany, distrikt, Östkazakstan, 
 Urzhar (ort i Kazakstan), Östkazakstan, 

Robotskapade Kazakstanförgreningar